Cobbler (Ben Arthur) – szczyt w Alpach Cowal i Arrochar
 cobbler – w kuchni anglosaskiej, rodzaj słodkiego wypieku, owoce zapiekane pod ciastem zrobionym z mąki, cukru, proszku do pieczenia i mleka. Często mylony z crumble, w którym owoce przykrywa się kruszonką.
 cobbler – rodzaj koktajlu alkoholowego

Zobacz też 
 The Cobbler

Przypisy